O termo bloqueio pode referir-se a:

Bloqueio (militar) - acção militar de isolar de todo o contacto externo um determinado território.
 Bloqueio Continental - proibição imposta por Napoleão Bonaparte em 1806 para isolar economicamente as Ilhas Britânicas.
 Bloqueio de Berlim - crises da Guerra Fria.
 Bloqueio Não - manifesto iniciado pela operadora Oi.
 Embargo dos Estados Unidos a Cuba - embargo econômico, comercial e financeiro imposto a Cuba pelos Estados Unidos da América.
 Bloqueio intelectual - modelo de censura usado em nações.
 Bloqueio de anúncios - sistemas que bloqueiam pop-ups no navegador.
 Bloqueio da casa - técnica executada no beisebol.
Bloqueio (xadrez) - obstrução de peão no enxadrismo.
Bloqueio (meteorologia) - obstrução atmosférica que impede o egresso de ciclones e anticiclones.

Ver também 
 Wikipedia:Política de bloqueio

Desambiguação